Funny How Sweet Co-Co Can Be — первый официальный студийный альбом британской рок-группы Sweet, вышедший в 1971 году на лейбле RCA Records в Великобритании. В том же году и на том же лейбле выпущен в ФРГ с названием «Funny Funny, How Sweet Co-Co Can Be», другой обложкой и одной дополнительной песней — «Done Me Wrong All Right», которая была также включена в переиздание альбома на CD в 1991 и 2005 годах. 

«Funny How Sweet Co-Co Can Be» не является первой долгоиграющей пластинкой «Sweet». В декабре 1970 года был создан сборник «Gimme Dat Ding», первую сторону которого занимали ранние синглы «Sweet», а вторую — композиции группы «The Pipkins». Стиль этих двух альбомов разительно отличается от хард-рока, на который перешли «Sweet» в последующие годы.

История 
В альбом, записанный в конце 1971 года, вошли песни с трёх предшествовавших его выходу синглов «Sweet»: «Funny Funny»/«You’re Not Wrong for Loving Me» (песня со стороны А), «Co-Co»/«Done Me Wrong All Right» (со стороны А) и «Alexander Graham Bell»/«Spotlight» (со стороны Б).

Всего в альбом входит 11 песен, из которых шесть написаны соавторами Никки Чинном и Майком Чэпменом, две — «Reflections» и «Daydream» — позаимствованы у групп «Supremes» и «Lovin' Spoonful» соответственно, на оставшихся трёх стоят имена всех четверых участников «Sweet». Из этих трёх песен одна, а именно «Jeanie», в действительности написана Роджером Гловером, Брайаном Коннолли и Энди Скоттом, а «Spotlight» — теми же, кроме Гловера. Бонусная песня, «Done Me Wrong All Right», — сочинение Энди Скотта и Стива Приста. 

Продюсер Фил Уэйнман и композиторы Чинн и Чэпмен не были уверены в музыкальных способностях группы и настояли, чтобы инструментальную часть альбома записали студийные музыканты, поэтому «Sweet» сыграли только в нескольких песнях на стороне Б, в основном записывая только голоса. «Мы были только вокалистами, — сказал Скотт в интервью 2001 года. — У них уже были готовые инструментальные болванки для песен, нам только дали наложить на них голоса. Это была обычная практика для музыкального бизнеса в то время. Главная причина — деньги. Было гораздо дешевле использовать уже готовую запись, чем записывать по новой. Нас это, конечно, не радовало, потому что мы хотели, чтобы группа звучала примерно как „Deep Purple“.»   Желание играть тяжёлую музыку им удалось осуществить в песне «Done Me Wrong All Right», разительно отличающейся от лёгкого стиля всего альбома.

Фил Уэйнман сам играл в нескольких песнях — в основном на ударных. В записи участвовали сессионные музыканты Пип Уильямс (гитара) и Джон Робертс (бас-гитара). Уильямс вспоминает, что у него возникли разногласия с участниками «Sweet». «У меня был серьёзный скандал с Миком Такером, и я сказал: „Не надо издеваться. Я просто зарабатываю на жизнь. Меня наняли, чтобы прийти в эту студию и играть на вашей записи. Если тебя это не устраивает, приятель, иди разбирайся со своим продюсером, а меня оставь“. У нас ещё были стычки после того, но в конце концов мы стали приятелями, а они разобрались в ситуации. Просто продюсер хочет работать удобным для него способом.» 

Альбом вышел в ноябре 1971 года в Великобритании и в Германии, которая уже тогда проявила больший интерес к «Sweet», чем группа имела у себя на родине. В СССР фирмой «Мелодия» был издан миньон с четырьмя песнями из альбома: «Chop Chop», «Daydream», «Funny Funny» и «Jeanie».

Альбом потерпел коммерческую неудачу, тираж его был ограниченным, и теперь редкие экземпляры в приличном состоянии ценятся на рынке весьма высоко. В декабре 1972 года виниловая версия альбома была снята с производства и переиздана только в 1991 году в цифровом формате.

Список композиций 
Авторами всех песен являются Никки Чинн и Майк Чэпмен, если не указано иное.

Сторона А 
 «Co-Co» — 3:14
 «Chop Chop» — 3:00
 «Reflections» (Брайан Холланд, Лэмон Дозьер, Эдвард Холланд-младший) — 2:52
 «Honeysuckle Love» (Брайан Коннолли, Энди Скотт, Стив Прист, Мик Такер) — 2:55
 «Santa Monica Sunshine» — 3:20
 «Daydream» (Джон Себастьян) — 3:13

Сторона Б 
 «Funny Funny» — 2:46
 «Tom Tom Turnaround» — 4:07
 «Jeanie» (Коннолли, Скотт, Прист, Такер) — 2:58
 «Sunny Sleeps Late» — 2:58
 «Spotlight» (Коннолли, Скотт, Прист, Такер) — 2:47

Дополнительная песня на издании 1991 года 

  «Done Me Wrong All Right» (Коннолли, Скотт, Прист, Такер) — 2:57

Дополнительные песни на издании 2005 года 

  «Done Me Wrong All Right» (Коннолли, Скотт, Прист, Такер) — 2:57
 «Be With You Soon» — 3:36
 «You’re not Wrong for Loving Me» (Коннолли, Скотт, Прист, Такер)) — 2:49
 «Alexander Graham Bell» — 2:58
 «Poppa Joe» — 3:07
 «Little Willy» — 3:15
 «Man From Mecca» (Коннолли, Скотт, Прист, Такер) — 2:48
 «Wig-Wam Bam» — 3:02
 «New York Connection» (Коннолли, Скотт, Прист, Такер) — 3:38
 «Paperback Writer» (Джон Леннон, Пол Маккартни) — 2:21
 «Lucille / Great Balls of Fire» (Алберт Коллинз, Литтл Ричард / Отис Блэкуэлл, Джек Хаммер) — 2:49

Участники записи 
 Брайан Коннолли — ведущий вокал на всех песнях, кроме указанных ниже.
 Стив Прист — бас-гитара, ведущий вокал на «Chop Chop», бэк-вокал.
 Энди Скотт — гитара, ведущий вокал на «Be With you Soon», бэк-вокал.
 Мик Такер — ударные, бэк-вокал.

Ссылки 
 Funny How Sweet Co-Co Can Be на discogs.com

Дебютные альбомы 1971 года
Альбомы RCA Records
Альбомы Великобритании
Альбомы бабблгам-попа
Альбомы на английском языке